TCS kan staan voor:

 Touring Club Suisse, de Zwitserse wegenwacht
 Travel Control System, een anti-duik-veersysteem van Yamaha motorfietsen
 Traction Control System, zie tractiecontrole
 Tata Consultancy Services